Цигаль:

 Цигаль Віктор Юхимович (1916, Одеса — 2005, Москва) — російський графік, живописець.
 Цигаль Володимир Юхимович (1917, Одеса) — російський скульптор.
 Цигаль Марія Олександрівна (1972) — російський дизайнер, модельєр, фотохудожник, дочка художника Анни Бірштейн і скульптора Олександра Цигаля.
 Цигаль Олександр Володимирович (1948, Москва) — російський скульптор.

Єврейські прізвища